Cal·ligrafia:
Escriptura quadrada, tipus de cal·ligrafia majúscula llatina.
 Matemàtiques: 
 Geometria: 
 Quadrat (polígon)
 Quadrat unitat
 Àlgebra:
 Quadrat (àlgebra)
 Arrel quadrada
 Zoologia: Quadrat (os), os del crani dels tetràpodes
 Biografies:
 Quadrat (pare apostòlic), pare apostòlics dels primers cristians.
 Canti Aule Juli Quadrat, cònsol el 105
 Asini Quadrat (poeta), poeta grec
 Asini Quadrat (historiador), historiador grec 
 Fanni Quadrat, poeta menor romà 
 Luci Ninni Quadrat, tribú de la plebs el 58 aC 
 Luci Estaci Quadrat, cònsol l'any 142
 Gai Ummidi Quadrat, governador de província romana de Síria.
 Ummidi Quadrat (cònsol), nebot d'Antoní Pius i cònsol
 Ummidi Quadrat (conspirador), conspirador contra Còmmode
 Gai Volusè Quadrat, militar romà i tribú de la plebs el 43 aC.